J62 steht für:

 Silikose, eine Lungenerkrankung

 den Johnson-Körper J62, das doppelt beschnittene Ikosaeder

Abkürzung